Navalacruz kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navalacruz (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Navalacruz (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar